Сент-Ір'є́-ла-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Ліможа, 35 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Ір'є-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Ір'є-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Ір'є-ла-Монтань на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ір'є-ла-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Ір'є-ла-Монтань на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез